Chris Murphy kan syfta på:

Chris Murphy (violinist), amerikansk violinist
Chris Murphy (politiker), amerikansk politiker, kongressledamot 2007-